Les Zuñis sont des Amérindiens Pueblos au Nouveau-Mexique.
 La  est une rivière en Arizona, elle est sacrée pour les Zuñis.
 Zuni est le nom d'une roquette air-air, air-sol des États-Unis.
 Le  était un navire de la marine des États-Unis.